Ex steht als Abkürzung oder Kurzwort für

 Exitus, medizinischer Fachausdruck für Tod
 Exodus, das 2. Buch Mose
 Explosion (z. B. in Ex-geschützt, auch ex-geschützt), siehe das bei Explosionsschutz abgebildete Warnzeichen; siehe auch das Logo von ATEX
 Expresszug
 Extemporale, eine Stegreifaufgabe

und Ex. (mit Punkt) als Abkürzung für
 Exemplar

Ex ist außerdem
 ein saloppes Kurzwort mit der Bedeutung „Ehemalige(r)“ bei persönlichen Beziehungen, es steht kurz für Exfreund, Exmann, Exfrau usw.
 das Präfix Ex-, das vor Substantiven ausdrückt, dass jemand eine frühere Funktion nicht mehr hat, z. B. Exminister

Familienname:
 Sjarel Ex (* 1957), niederländischer Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Terrie Ex (* 1955), niederländischer Musiker
 Titia Ex (* 1959), niederländische Künstlerin

Filmtitel:
 Ex (Film 1995), deutscher Fernsehfilm
 Ex (Film), italienische Filmkomödie (2009)
 Ex! Was die Nation erregte,  SWR-Dokumentarserie (1996–1998), moderiert von Dieter Moor

Künstlername:
 Luc Ex (eigentlich Luc Klaasen; * 1958), niederländischer Musiker

ex ist
 ein meist saloppes Synonym für „aus“, „beendet“, „leer“, „erschöpft“, „früher“ oder auch „tot“ (lat. ex „aus“)
 Präfix und Präposition ex(-) (Hauptbedeutung „aus“, „heraus“) in Fremdwörtern
 aus dem Lateinischen (z. B. extrahieren, Export), siehe ex- in der Liste lateinischer Präfixe
 aus dem Griechischen (z. B. Exegese), siehe Liste griechischer Präfixe #ex, Liste der Präpositionen im Neugriechischen
 in der Biologie ein Kennzeichen für den Erstbeschreiber eines Namens, siehe Autorenkürzel der Botaniker und Mykologen
 in der Wirtschaft ein Kennzeichen für den Handel einer Optionsanleihe ohne Optionsschein (kurz für ex warrant)
 ex (Texteditor), ein Editor
 die Höhe des Kleinbuchstabens x als Maßeinheit im Schriftsatz

EX als Abkürzung
 Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Finnsnes in der Provinz Troms og Finnmark
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Kap Verde
 Bund von Etelköz (Etelközi Szövetség, Abkürzung EKSz oder EX), eine nationalistische Geheimgesellschaft in Ungarn
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Kirgisistan
 die postcode area Exeter (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

Siehe auch:
 The Ex, eine Anarcho-Punk-Band aus Amsterdam
 Tipp-Ex, Korrekturfolie und -flüssigkeit
 Dolby Digital EX
 Eggs

Abkürzung